Scalp peut désigner :
 Le cuir chevelu, ou l'étendue de peau sur la tête où poussent les cheveux.
 Le résultat de la scalpation, c'est-à-dire le cuir chevelu arraché en partie ou en totalité, par accident ou volontairement, notamment en guise de trophée de guerre.
 La Section carrément anti Le Pen (SCALP), un groupe d'extrême gauche, antifasciste et libertaire.
 Le SCALP-EG est un missile de croisière fabriqué par MBDA.
 SCALP Naval est l'ancien nom du Missile de croisière naval fabriqué par MBDA, dérivé du SCALP-EG.
 Scalp est une série télévisée française.